Le régiment de Hainault est un régiment d’infanterie du Royaume de France créé en 1651 sous le nom de régiment de Vendôme, devenu sous la Révolution le  d'infanterie de ligne..

Création et différentes dénominations 
 1651 : création du régiment de Vendôme
 1712 : renommé régiment du Duc de Berry
 1714 : renommé régiment de Barrois
 1717 : renommé régiment de Vendôme
 1727 : renommé régiment d’Ourouer
 1743 : renommé régiment de Stainville
 1745 : renommé régiment de La Roche-Aymon
 1761 : renommé régiment de Montmorency-Logny
 1762 : renommé régiment de Royans
 10 décembre 1762 : renommé régiment de Hainault, au nom de cette province
 1791 : renommé  d’infanterie de ligne
  : le   est amalgamé dans la  de première formation
  : le  est amalgamé dans la  de première formation

Équipement

Drapeaux 
3 drapeaux, dont un blanc Colonel, et 2 d’Ordonnance « feuilles mortes, verts, bleux & violets par opposition, & croix blanches ».

Habillement

Historique

Colonels et mestres de camp 
  : César, duc de Vendôme, † 
  : Louis, duc de Vendôme, † 
  : Louis-Joseph, duc de Vendôme, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le , maréchal de France le , † 
  : René-Jean-Baptiste de Coskaer d’Ablois, marquis de La Vieuville
  : Philippe, chevalier de Vendôme, † 1727
  : N. de Grivel de Gamaches, marquis d’Ourouer
  : Paul de Grivel de Gamaches, marquis d’Ourouer
  : Étienne-François de Choiseul, marquis de Stainville
  : Antoine-Louis-François, marquis de La Roche-Aymon

  : Charles-Sigismond de Montmorency, marquis de Royan
  : Abraham-Frédéric, vicomte d’Hautefort
  : Armand-Jérôme-Aimé, comte de Neel
  : Marie-Alexis-François-Régis Regnaud
  : Claude de Saint-Simon
 1792 : Jean-Ignace de Bordenave

Campagnes et batailles avant 1762 
 1651 : pendant la Fronde, le cardinal Mazarin confie à César de Vendôme le gouvernement de Bourgogne dont le gouverneur en titre, le prince de Condé, s'était rebellé. César lève le nouveau régiment de Vendôme (plus tard de Hainaut) : il s'empare de plusieurs petites places en Bourgogne.
 1652 :  en Provence, le régiment soumet Toulon.
 1653 : campagne en Guyenne, siège de Bordeaux tenue par le parti de l'Ormée et qui capitule le 2 juillet.
 1656 : siège de Valenciennes.
 1667-1668 : campagne en Roussillon contre les Espagnols, siège de Bellegarde.
 1669 : le régiment, réduit à deux compagnies, est envoyé en renfort aux Vénitiens pendant le siège de Candie en Crète.
 1673 : siège de Maastricht.
 1674 : siège de Besançon et de Dole.
 1688-1690 : guerre de la Ligue d'Augsbourg, campagne en Rhénanie.
 1690-1695 : campagne en Italie, bataille de La Marsaille.
 1697-1698 : campagne en Catalogne, siège de Barcelone.
 1701-1714 : guerre de Succession d'Espagne, les deux bataillons séparés font campagne en Italie, aux Pays-Bas espagnols et en Allemagne.
 1738-1741 : conquête de la Corse.
 1742 : siège de Prague.
 1757 : pendant la guerre de Sept Ans, le régiment fait campagne en Allemagne du Nord. Assiégé dans Harbourg par les Hanovriens, il capitule le 30 décembre et se retire avec les honneurs de la guerre contre promesse de ne plus servir contre le Hanovre et ses alliés.

Uniforme 
Lors de la réorganisation des corps d'infanterie français de 1762, le régiment de  Montmorency conserve ses deux bataillons et prend le nom de régiment de Hainault, laissé vacant par la dissolution du premier régiment de ce nom.L'ordonnance arrête également l'habillement et l'équipement du régiment comme suitHabit, veste et culotte blancs, parements, revers et collet jaunes-citron, pattes ordinaires garnies de trois boutons, autant sur la manche, quatre au revers et autant dessous : boutons blancs et plats, avec le . Chapeau bordé d'argent. 
Le  entre en vigueur le « Règlement arrêté par Le Roi Pour L’Habillement de Ses Troupes » pour l’Infanterie, la Gendarmerie, la Cavalerie, les Troupes Légères, les Ingénieurs ainsi que les Officiers-majors des Places des Armées et Aides de Camp.                                      Ce règlement d’environ 120 pages est suivi d’une « Instruction aux Majors » de 34 pages incluant les devis, qui approfondit ces instructions et précise nombre de détails.                                                                                                                                                                           HAINAULT : Habit, veste & culotte blancs, parements revers & collet de drap cramoisi. Pattes ordinaires (horizontales) garnies de 3 boutons. Le dessous de la manche & du parement fermé par 6 petits boutons, 6 au revers & 3 au-dessous. Boutons blancs (étain) n°33. Chapeau bordé d’un galon blanc de 16 lignes (36 mm) pour les fusiliers et grenadiers, galon argenté pour les fourriers, sergents & tambours-majors de tous les régiments.

Campagnes et batailles après 1762 
 1777-1783 : un bataillon, envoyé aux Antilles françaises, participe à la guerre d'indépendance américaine. En 1779, il est à la prise de la Grenade puis au siège de Savannah.
 1790 : affaire de Nancy. 
 1792 : maintien de l'ordre dans le Comtat Venaissin.

Le  d’infanterie de ligne a fait les campagnes de 1793 à 1794 à l’armée d’Italie.

Quartiers 
 Italie, en Corse, par Livourne

Personnalités ayant servi au régimentNotes et références 

 Bonnot pierre , lieutenant , tué au siège du fort Saint-Philippe en 1756.

Annexes

Bibliographie 
 Chronologie historique-militaire, par M. Pinard, tome 1, Paris 1760
 .

Article connexe 
  d'infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment de Hainault)

Unité militaire sous l'Ancien Régime
Unité militaire française de la guerre de Hollande
Unité militaire française de la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Espagne
Unité militaire française de la guerre de Sept Ans
Unité militaire française de la guerre d'indépendance des États-Unis